Sayung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Sayung, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Sayung, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar